Er zijn meerdere vissen die bekend zijn onder de naam gestreepte zeebarbeel:
Mullus auratus, 
Mul (vis), ook wel koning van de poon
Parupeneus barberinus,